Ніколас Латіфі (; 29 червня 1995 року, Монреаль) — канадський автогонщик, віце-чемпіон Формули-2. У 2020 році став пілотом Формули-1 в команді Williams, в якій раніше виконував роль тестера і резервного пілота.

Кар'єра 
Він розпочав кар'єру гонщика з картингу в 2009 році та змагався до 2012 року.

Формула-3 
Він розпочав свою кар'єру F3, змагаючись у італійській Формулі 3 у 2012 році з командою BVM. Виграв свою першу гонку F3 у окрузі Валлелунга 16 вересня 2012 року. Він вийшов на сьоме місце у підсумковому заліку.

У 2013 році він змагався у кількох серіях, серед яких «Формули-3 Мастерс», британський та європейський чемпіонат Формули-3, усі разом із Carlin Motorsport. Він зайняв сьоме місце у гонці «Формули-3 Мастерс» 2013 року. 25 липня 2013 року він здобув свою першу поул-позицію в гоночній кар'єрі в Спа.

Формула-1 
14 березня 2016 року Renault оголосила Лафіті своїм новим тест-пілотом сезону 2016 року. Вперше проїхав автомобілем «Формули-1» під час тестування 5 травня 2016 року, виконавши 140 кругів на «Сільверстоуні» на Lotus E20. 17 травня 2017 року виконав тести в Барселоні, керуючи Renault R.S.17, завершив 141 коло. Згодом знову проводив тести на Хунгарорінгу.

5 січня 2018 року Латіфі був оголошений резервним та тест пілотом сезону 2018 року команди Force India. Дебютував на першій практиці на Гран-прі Канади, згодом провів ще чотири виступи FP1 протягом сезону.

3 грудня 2018 року було оголошено, що Латіфі приєднається до Вільямса як тестовий та резервний гонщик сезону 2019 року. Брав участь у 6 п'ятничних тренуваннях.

28 листопада 2019 року команда Williams оголосила, що Ніколас Лафіті стане повноцінним пілотом команди на сезон 2020 року, замінивши Роберта Кубіцу.

Результати виступів

Гоночна кар'єра 

* Сезон триває.

Формула-1 

 Сезон триває
 Не закінчив, але був класифікований, оскільки він завершив більше 90% дистанції гонки.
 Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75 % запланованої дистанції.

Примітки 

Пілоти Формули-1, що виступали за Williams
Канадські автогонщики
Канадські пілоти Формули-1
Уродженці Монреаля